Cet article traite des différents résultats (palmarès et statistiques) obtenus par le joueur de tennis suisse Roger Federer.

Roger Federer est l'un des plus grands joueurs de simple de l'histoire du tennis. Grâce à sa régularité et sa longévité au plus haut niveau, particulièrement dans les tournois du Grand Chelem, ainsi qu'à sa domination sur le circuit de 2004 à 2009, il réalise de nombreuses performances inédites.

Roger Federer est l'un des trois joueurs de l'ère Open à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem cinq fois consécutivement, les deux autres étant Björn Borg et Rafael Nadal. Il est cependant la seule personne — homme ou femme — de l'histoire tennis à l'avoir fait dans deux tournois : à Wimbledon puis à l'US Open. Federer possède le record de titres à Wimbledon et le partage avec Pete Sampras et Jimmy Connors à l'US Open ; avec respectivement huit et cinq sacres. Il est le seul à avoir été sacré au moins cinq fois dans trois tournois.

Roger Federer a réalisé trois Petits Chelems (2004, 2006 et 2007), record qu'il partage avec Novak Djokovic. Il est le seul à avoir atteint la finale des quatre tournois du Grand Chelem la même année à trois reprises (2006, 2007 et 2009). Entre 2004 et 2010, il accède 23 fois consécutivement au dernier carré, battant le record de Martina Navrátilová de 5 unités. Entre Wimbledon 2005 et l'Open d'Australie 2010, Federer joue 18 finales sur 19 possibles — une série de dix puis de huit. Avec Martina Navrátilová et Steffi Graf, ils sont les seules personnes depuis les débuts du tennis à avoir participé à plus de sept finales à la suite ; il est en revanche le seul à l'avoir réalisé plusieurs fois. 

Roger Federer complète son Grand Chelem en carrière en remportant l'édition 2009 de Roland Garros. À cette occasion, il devient le  après Andre Agassi à remporter les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters et égale le record de titres de Pete Sampras (14) dans la catégorie reine. 

En 2018, Roger Federer gagne l'Open d'Australie et établit un nouveau record de titres en simple chez les hommes dans les tournois du Grand Chelem en le portant à 20 unités (ce record a depuis été de nouveau battu et Roger Federer est aujourd'hui troisième derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal qui ont 22 titres chacun en Grand Chelem). Il détient plusieurs records de totaux dans la catégorie des tournois du Grand Chelem : finales (31, deuxième derrière Novak Djokovic), demi-finales (46), quarts de finale (58), participations (81), matchs joués (429) et matchs remportés (369).

Roger Federer est le seul joueur de l'histoire avec Rafael Nadal à avoir remporté plus de cent matches dans un tournoi, il est cependant le seul à l'avoir réalisé dans plusieurs tournois : Wimbledon (105) et l'Open d'Australie (102). Ils sont les seuls à avoir atteint la finale plus de 16 ans après la première. Il est aussi le  plus vieux finaliste et vainqueur en Grand Chelem dans l'ère Open après Ken Rosewall.

Roger Federer fait partie des cinq joueurs ayant terminé au moins cinq saisons à la tête du classement ATP, détient le record du nombre consécutif de semaines passé à la place de  mondial avec 237 semaines, et est deuxième au nombre total de semaines en tête du classement derrière Novak Djokovic. Il demeure le plus vieux joueur à avoir occupé cette place — à 36 ans et 10 mois — et le seul à l'avoir occupée à plus de 12 ans d'écart — 14 ans et 4 mois séparent sa  à la place de  mondial de sa dernière.

Le Suisse est le seul à avoir atteint au moins une finale par saison pendant plus de dix-neuf années, son palmarès est le  plus fourni de l'ère Open avec 103 trophées et 157 finales atteintes - derrière les 109 titres et 164 finales de Jimmy Connors.  Il est le seul joueur avec Rafael Nadal à avoir atteint la finale des 15 « Grands Tournois » du tennis contemporain. Il co-détient avec Novak Djokovic le record de titres aux Masters avec 6 titres, il est le  le plus titré dans la catégorie Masters 1000 avec 28 titres, et il est le plus titré dans la catégorie ATP 500 avec 24 trophées.  

Federer est le meilleur joueur de gazon de l'Ère Open. Il est le seul à avoir atteint plus de sept fois la finale d'un tournoi sur cette surface (Wimbledon : 12, Halle : 13) ou à y avoir remporté plus de sept fois un tournoi (Wimbledon 8, Halle : 10). Il y possède la plupart des records avec 19 titres, 87,4 % de victoires et 187 matchs remportés sur gazon. L'Helvète excelle plus généralement sur surfaces rapides, il a surtout gagné 71 tournois sur dur - plus que n'importe quel autre joueur sur une surface.

Il fait partie du Big Four avec Andy Murray, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Un groupe de joueurs exceptionnels dominant le tennis masculin depuis 2005, ayant fait main basse sur la majorité des « Grands Tournois » et plus particulièrement de ceux du Grand Chelem. Federer a entretenu une rivalité particulière avec les deux derniers.

Palmarès 
Mis à jour après Open d'Australie 2022.

Titres en simple (103) 
Roger Federer est le deuxième joueur le plus titré de l'ère Open (depuis 1968), il a soulevé 103 trophées dans sa carrière - contre 109 pour Jimmy Connors. Il est le seul à avoir été titré à plus de 18 années d'écart.

Le Suisse co-détient avec Novak Djokovic le record de titres aux Masters (6 titres) ; il détient le record de titres en ATP 500 avec 24 sacres. Federer excelle sur surfaces rapides : il a gagné 71 tournois sur dur - plus que n'importe quel autre joueur sur une surface - ainsi que 19 sur gazon - ce qui est aussi un record.

Il fait partie des trois joueurs à avoir remporté les quatre levées du Grand Chelem ainsi que les Masters, avec Andre Agassi et Novak Djokovic. Il s'est imposé dans dix-neuf pays différents - un record.

Dans l'ère Open, le Suisse dispose du record de titres dans de nombreux événements : 
 deux des quatre tournois du Grand Chelem : à Wimbledon (8) et à l'US Open (5, co-détenu par Jimmy Connors et Pete Sampras)
 les Masters de fin d'année (6, à égalité avec Novak Djokovic)
 les Masters 1000 de Cincinnati (7), d'Indian Wells (5, à égalité avec Novak Djokovic) et de Hambourg (4)
 les tournois (ATP 500 ou ATP 250) de Halle (10), de Bâle (10), de Dubaï (8), de Rotterdam (3, à égalité avec Arthur Ashe et Jimmy Connors), de Doha (3) et de Bangkok (2).

|-
|+ style="caption-side: bottom; font-weight:normal; padding-top:4px;"|Le nombre indique le total de titres remportés dans le tournoi ;

Finales perdues en simple (54) 
Roger Federer a atteint 157 fois la finale d'un tournoi ATP, dans l'ère open seul Jimmy Connors a fait mieux - avec 164 finales. Le Suisse est le seul à avoir atteint au moins une finale par saison pendant plus de 19 ans - entre 2000 et 2019. Il est aussi l'unique joueur dont la  et la dernière finale soient espacées de plus de 19 années.

21 joueurs différents ont battu Roger Federer en finale. Dans la moitié des cas, c'est l'un de ses deux plus grands rivaux Rafael Nadal ou Novak Djokovic qui l'a empêché de soulever le trophée. Juan Martín del Potro et Andy Murray sont les seuls autres joueurs à avoir remporté plus de deux finales face à Federer - respectivement quatre et trois.

Les Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome sont ceux où Federer a le plus échoué en finale sans parvenir à remporter le trophée. Dans ces deux tournois, il a soulevé quatre fois le plateau du finaliste.

Titres en double messieurs (8)

Finales perdues en double messieurs (6)

Titres en double mixte (3) 
La Hopman Cup est une exhibition prestigieuse, elle ne fait cependant pas partie du circuit ATP et ne figure donc pas au palmarès officiel. Roger Federer n'a jamais perdu une finale lors d'une compétition mixte.

Titres en équipe (4)
Roger Federer n'a jamais perdu une finale lors d'une compétition par équipe.

Sur les circuits secondaires 
Roger Federer a joué sur les circuits ITF Futures et ATP Challenger Tour entre 1996 et 1999. Ces titres ne sont pas comptabilisés au palmarès des joueurs. Il n'a pas atteint de finale en simple ou en double sur le circuit ITF Futures et n'en a pas perdu sur le circuit ATP Challenger Tour.

Titre en simple en ATP Challenger (1)

Titre en double en ATP Challenger (1)

Parcours dans les compétitions principales 
Roger Federer a atteint la finale des 15 « Grands Tournois » : les 4 Grand Chelem, le Masters, les 9 Masters 1000 et les Jeux olympiques. Ainsi que de la Coupe Davis. Il est le seul, avec Rafael Nadal, à avoir réussi cet exploit en simple. Sur ces seize grands événements du tennis masculin contemporain, il n'en reste que trois que Roger Federer n'a jamais remporté :

 Les Jeux olympiques : une finale perdue (en 2012).
 Le Masters 1000 de Monte-Carlo : 4 finales perdues (en 2006, 2007, 2008 et 2014).
 Le Masters 1000 de Rome : 4 finales perdues (en 2003, 2006, 2013 et 2015).

En Grand Chelem 
Roger Federer a marqué l'histoire du tennis en Grand Chelem, notamment en battant le record de titres de Pete Sampras (14) pour le porter à 20 unités. Sa régularité au plus haut niveau lui a permis de réaliser des performances historiques.

Il détient de nombreux records dans cette catégorie, qu'il s'agisse du total : finales (31, deuxième derrière Novak Djokovic), demi-finales (46), participations (79) ou de séries. Entre 2004 et 2013, il enchaîne 36 quarts de finale consécutifs, dont 23 demi-finales d'affilée. Au plus fort de sa domination, de Wimbledon 2005 à l'Open d'Australie 2010, il ne manque qu'une finale sur les 19 Grand Chelem, il participe ainsi à 10 puis 8 finales successivement.

Il co-détient aussi le record de titres à l'US Open dans l'ère Open (depuis 1968) avec 5 sacres. Il est le détenteur du record de titres et de victoires chez les hommes à Wimbledon depuis les débuts du tournoi en 1887. Roger Federer y a remporté 105 matchs et soulevé 8 fois le trophée.

Roger Federer a remporté les quatre levées du Grand Chelem. Il s'est imposé à au moins 5 reprises dans trois d'entre eux, performance inédite chez les hommes.

 En simple

|-
|1999
|
|
|
|
|-
|2000
|
|
|
|
|-
|2001
|
|
|
|
|-
|2002
|
|
|
|
|-
|2003
|
|
|
|
|-
|2004
|
|
|
|
|-
|2005
|
|
|
|
|-
|2006
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|-
|2009
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|-
|2011
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|-
|2020
|
|
|
|
|-
|2021
|
|
|
|
|-
|2022
|
|
|
|

N.B. 2 : En 1999, Roger Federer obtient des invitations (wild cards) pour Roland-Garros et Wimbledon.

 En double

|-
|1999
|
|
|
|
|-
|2000
|
|
|
|
|-
|2001
|
|
|
|
|-
|2002
|
|
|
|
|-
|2003
|
|
|
|
|-
|2004
|
|
|
|

En simple en junior

|-
| 1998
|
|
|
|

En double en junior

|-
| 1998
|
|
|
|

Aux Jeux olympiques 
Roger Federer fait partie des rares joueurs à avoir remporté deux médailles olympiques. Toutes les éditions auxquelles il a participé se sont déroulées sur dur en extérieur, hormis l'édition de 2012 qui s'est jouée sur le gazon de Wimbledon.

Il s'agit de la seule catégorie dans laquelle Roger Federer ne s'est pas imposé. Andy Murray notamment, a empêché le Suisse de devenir après Andre Agassi, le  à réaliser le Super Grand Chelem Doré en carrière. C'est-à-dire remporter les six plus grands événements du tennis moderne : les 4 tournois du Grand Chelem, le tournoi olympique et le Masters.

! width="50"|Année
! colspan="2" width="180"|2000 (Sydney)
! colspan="2" width="180"|2004 (Athènes)
! colspan="2" width="180"|2008 (Pékin)
|-
|En simple
| colspan="2"| Arnaud Di Pasquale
| colspan="2"| Tomáš Berdych
| colspan="2"|1/4 de finale  James Blake
|-
|En Double
| colspan="2"|
|1/8 de finale Yves Allegro
|align="left"| M. Bhupathi Leander Paes	
|bgcolor="#CCCCFF"| Victoire S. Wawrinka
|align="left"| S. Aspelin T. Johansson
|-
| colspan="7"|
|-
! width="50"|Année
! colspan="2" width="250"|2012 (Londres)
! colspan="2" width="250"|2016 (Rio de Janeiro)
! colspan="2" width="250"|2021 (Tokyo)
|-
|En simple
| colspan="2" bgcolor="#E9E9FF"| Finale Andy Murray
| colspan="2"|
| colspan="2"|
|-
|En Double
|1/8 de finale S. Wawrinka
|align="left"| Jonathan Erlich Andy Ram
| colspan="2"|
| colspan="2"|

Au Masters 
Cette compétition a un déroulement particulier : les 8 meilleurs joueurs de la saison sont répartis en 2 groupes. 3 matchs de poules (round robin) permettent de déterminer les 2 meilleurs de chaque groupe, ainsi qualifiés pour les demi-finales.

La ville hôte a changé au fil des éditions. Au  les Masters se déroulent généralement sur dur en intérieur, exception faite des éditions 2003 & 2004 en extérieur et de celle de 2005 jouée sur moquette - en intérieur.

Roger Federer y détient de nombreux records : nombre de titres (6), de finales (10), demi-finales (16), de participations (17) et de matchs remportés (59).

 En simple

! width="125"|2002
! width="125"|2003
! width="125"|2004
! width="125"|2005
! width="125"|2006
! width="125"|2007
! width="125"|2008
|-
|
|
|
|
|
|
|Round Robin
|-
! width="125"|2009
! width="125"|2010
! width="125"|2011
! width="125"|2012
! width="125"|2013
! width="125"|2014
! width="125"|2015
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
! width="125"|2016
! width="125"|2017
! width="125"|2018
! width="125"|2019
! width="125"|2020
! width="125"|2021
! width="125"|2022
|-
|Non qualifié
|
|
|
|
|Non qualifié
|Qualificationnécessaire

En Masters 1000 

Les Masters 1000 sont, après les Grands Chelems et le Masters, les événements les plus importants du circuit. La catégorie fut créée en 1990 et compte 9 tournois par an.

Roger Federer est le  le plus titré dans cette catégorie - avec 28 trophées, il détient le record de titres à Cincinnati (7), à Hambourg (4) et partage avec Novak Djokovic celui d'Indian Wells (5). 
Il a par ailleurs perdu le nombre le plus important de finales (22) dans ce type d’événements.

L'Helvète détient le record du plus vieux vainqueur : âgé de 37 ans et 7 mois à Miami en 2019. C'est aussi le seul joueur à s'être imposé dans cette catégorie à plus de 16 ans et demi d'écart.

 En simple

! width="25"|Année
! width="122"|Indian Wells
! width="122"|Miami
! width="122"|Monte-Carlo
! width="122"|Rome
! width="122"|Hambourg
! width="122"|Canada
! width="122"|Cincinnati
! width="122"|Stuttgart
! width="122"|Paris
|-
|1999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Année
! ↓
! ↓
! ↓
! ↓
! ↓
! ↓
! ↓
! Madrid
! ↓
|-
|2002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Année
! ↓
! ↓
! ↓
! Rome
! Madrid
! ↓
! ↓
! Shanghai
! ↓
|-
|2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Année
! ↓
! ↓
! ↓
! Madrid
! Rome
! ↓
! ↓
! ↓
! ↓
|-
|2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 En double
Roger Federer joue principalement en simple. Il participe parfois en double afin de jouer plus de matchs, il lui arrive ainsi de déclarer forfait dans cette discipline pour se concentrer sur le tournoi en simple. Il a remporté un titre en Masters 1000 en double.

En Coupe Davis 
Roger Federer est le joueur suisse le plus victorieux dans l'histoire de la compétition , il a remporté 52 matchs au total dont 40 en simple. Avec 27 sélections, il est le  à avoir le plus souvent représenté la Suisse en Coupe Davis.

De 1999 à 2015, Roger Federer a joué presque tous les ans en Coupe Davis (excepté en 2010 et 2013). En l'absence de compatriotes au plus haut niveau, la Suisse ne passe que trois fois le  du "Groupe Mondial", atteignant au mieux le dernier carré - en 2003. C'est en 2014, notamment aux côtés de Stanislas Wawrinka que la Suisse remporte son .

Statistiques 
Statistiques en carrière sur le circuit ATP et en Coupe Davis.

Classement ATP et gains 
Section mise à jour au lundi .

Roger Federer fait partie des cinq joueurs à avoir terminé au moins 5 saisons à la place de  mondial, à égalité avec Rafael Nadal et Jimmy Connors, à une longueur de Pete Sampras et deux unités du record de Novak Djokovic. Il est le seul joueur à avoir terminé huit saisons consécutives à l'une des deux  - de 2003 à 2010.

Le Suisse fait partie des quatre joueurs à avoir récupéré la place de  en fin de saison au cours de leur carrière.

Périodes à la place de  mondial (310 semaines) 
Roger Federer détient le record du nombre consécutif de semaines passé à la place de leader du classement ATP: 237. Pour un total de 310 semaines, depuis sa création (en 1973) et parmi les 27 joueurs qui ont atteint cette place, seul Novak Djokovic a occupé plus longtemps sur le siège de leader.

Il est le  plus jeune joueur à occuper le siège de leader du classement et le plus vieux. Il a atteint le sommet de la hiérarchie mondiale du tennis pour la  le , à l'âge de 22 ans et 5 mois et pour la dernière fois le  à l'âge de 36 ans et 10 mois. Federer détient ainsi le record du plus grand écart entre la  et la dernière semaine à la place de  mondial : 14 ans et 4 mois.

Semaines et saisons parmi l'élite 
Les colonnes « saisons » correspondent aux années où Federer a terminé à cette place.

Depuis son entrée dans le top 10 en , Roger Federer n'a passé que 3 mois à l'extérieur du top 10. Il occupe presque continuellement les  du classement ATP et possède ainsi la plupart des records. Il est le joueur qui a passé le plus de semaines dans les top 3, 4, 5, 10, 50 et 100 ; mais aussi celui ayant terminé le plus de saisons dans les tops cités ci-avant.

Entre le  et le , le Suisse occupe l'une des deux  du classement ATP. Soit 346 semaines consécutives (près de 6 ans et 7 mois). Il s'agît du plus long séjour ininterrompu dans le top 2.

Il co-détient aussi le record du nombre de saisons terminées à la place de  avec Novak Djokovic et Jimmy Connors : 4.

Gains en tournois 
En conséquence de l'augmentation continue des dotations, le rang des gains en carrière n'est pas porteur de sens. Les gains sont en Dollar américain.

Novak Djokovic est le seul joueur à avoir gagné plus que le Suisse.

Carrière tennistique

Par catégorie de tournoi 
Section mise à jour avant Indian Wells au .

Les cases  sont celles dont Roger Federer détient le . Consulter l'article détaillé pour plus de précisions.

 — = Absence, N/O = Non Organisé (en tant que tournoi de la catégorie)
 1T = , 2T = , 3T = , HF = 1/8 de finale, QF = 1/4 de finale, DF = 1/2 finale, F = finale, V = Victoire
 T / P : Nombre de titres / nombre de participations
 V - D : Matchs gagnés - matchs perdus
 Les liens mènent aux éditions du tournoi

Carrière détaillée 

L'ATP regroupe les données depuis 1968. Les cases ,  et  sont celles où Federer est respectivement ,  et  dans l'ère open. Pour plus de précisions glisser la souris sur la case ou se remporter à l'article détaillé pour les records.

Depuis le début de sa carrière Roger Federer a atteint la finale dans 42,5 % des tournois auxquels il a participé.

Par saison 

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 1998 Roger Federer n'a jamais abandonné un match entamé ; soit 1,749 rencontres (1,526 simples et 223 doubles). Entre 2000 et 2019, Roger Federer a atteint au moins une finale par an. Soit vingt saisons consécutives, un record.

Confrontations sur le circuit professionnel 
Les données statistiques prennent en compte les rencontres officielles - sur le circuit ATP, en Coupe Davis et en Laver Cup.

Section mise à jour au .

Par joueur 

Roger Federer a affronté 350 adversaires différents au cours de sa carrière. Il domine majoritairement avec :
 un bilan positif face à 306 d'entre eux, un bilan neutre face à 16 joueurs et un bilan négatif face à 28 rivaux.
 il a battu au moins une fois 332 de ces adversaires - 95,1 % ; parmi les 18 joueurs invaincus face au Suisse, seuls Patrick Rafter et Franco Squillari ont remporté plus d'une rencontre - respectivement trois et deux.

Face à ses adversaires récurrents, cet avantage est légèrement plus marqué. Il possède un bilan positif contre 90,8 % (soit 139 sur 153) des adversaires affrontés à plus de deux reprises. Le Suisse entretient des rivalités historiques avec Nadal et Djokovic.

Principaux adversaires (24) 
Figure dans cette section, l'ensemble des joueurs ayant intégré le top 10 du classement ATP que Roger Federer a affronté au moins douze fois.

Pour chaque colonne, le pourcentage de victoires puis (victoires - défaites) :

Joueurs ayant un bilan neutre face à Federer (16)

13 joueurs ont affronté deux fois Roger Federer en remportant une des deux rencontres : Félix Mantilla, Magnus Larsson, Richard Fromberg, Filippo Volandri, Andreas Vinciguerra, Peter Wessels, Luis Horna, Gianluca Pozzi , Daniel Brands, Serhiy Stakhovsky, Federico Delbonis, Nikoloz Basilashvili et Hubert Hurkacz. Les quatre derniers sont en activité.

Joueurs ayant un bilan positif face à Federer (28)

16 joueurs ont battu Federer lors de leur seule confrontation : Andrea Gaudenzi, Andreï Medvedev, Byron Black, Christophe Van Garsse, Francisco Clavet, James Sekulov, Jan Siemerink, Kenneth Carlsen, Lucas Arnold Ker, Markus Hantschk, Sergi Bruguera, Thanasi Kokkinakis, Evgeny Donskoy, Andrey Rublev, Pablo Andujar et Félix Auger-Aliassime. Les cinq derniers sont en activité.

Par classement

Face au  mondial 
Roger Federer a battu quatre joueurs différents lorsqu'ils occupaient la place de  mondial, en dix occasions.

</div>

Face à un joueur ayant été  mondial 
Roger Federer a affronté 15 joueurs ayant été  mondial dans leur carrière. Il possède un bilan positif face à 10 d'entre eux.

Domination sur gazon

Matchs remarquables

Défaites à la 1re place (56) 
Durant les 310 semaines que Roger Federer a passé à la place de numéro un mondial, il a concédé 56 défaites (contre 30 joueurs distincts), dont notamment 11 en Grand Chelem. 11 de ces défaites ont été infligées par son dauphin au classement (à chaque fois Rafael Nadal).

Ce dernier est celui qui a battu le Suisse le plus souvent lorsqu'il siégeait à la tête du classement. 13 fois, soit un peu moins d'un quart du total. C'est autant qu'Andy Murray (3), Tomáš Berdych (3), Novak Djokovic (3) & Juan Martín del Potro (4) réunis - les autres joueurs à avoir battu Federer plus de deux fois pendant qu'il occupait la .

Dans cinq de ces rencontres, le Bâlois s'est procuré au moins une balle de match. Ces dernières sont soulignées. Les lignes rouges séparent les différentes périodes en tant que  mondial.

Matchs avec un retournement de situation 

Roger Federer a remporté 6 tournois après avoir sauvé des balles de match ; ces derniers sont soulignés.

Palier des victoires en carrière 
Les tournois remportés sont soulignés.

 En carrière

 En Grand Chelem

 En Masters 1000

 Sur dur

 Sur terre battue

 Sur gazon

Plus longs tie-breaks 
Ses plus longs tie-breaks.

Matchs marquants en carrière 
Quelques-uns des matchs les plus importants et spectaculaires dans la carrière de Roger Federer :

 Wimbledon 2001 (huitième de finale) : bat Pete Sampras (7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5). Ce match restera l'unique confrontation entre les deux hommes sur le circuit professionnel. Au terme d'un match très disputé, Federer met fin à la domination de Sampras sur le gazon britannique, celui-ci restait en effet sur une série de 4 titres consécutifs.
 Wimbledon 2003 (finale) : bat Mark Philippoussis (7-6, 6-2, 7-6). Après un match bien dominé et sans perdre un seul set (malgré deux tie-breaks), Federer remporte son premier titre en Grand Chelem.
 Masters de Miami 2004 () : perd face à Rafael Nadal (3-6, 3-6). Pour leur première rencontre, Roger Federer perd face à son futur rival âgé alors de seulement 17 ans.
 Wimbledon 2004 (finale) : bat Andy Roddick (4-6, 7-5, 7-6, 6-4). Dans un match très mal engagé, Roger Federer, que beaucoup ont dit aidé par une interruption due à la pluie arrivée au plus mauvais moment pour Roddick, réussit à renverser la tendance et à s'imposer. Roddick avait pourtant joué là un des meilleurs matchs de sa carrière.
 US Open 2004 (finale) : bat Lleyton Hewitt (6-0, 7-6, 6-0). Un match de référence où Federer surclassa totalement son adversaire, réalisant au passage le petit Chelem après l'Open d'Australie et Wimbledon.
 Masters 2004 (demi-finale) : bat Marat Safin (6-3, 7-6). Le tie break du deuxième set remporté 20-18 dura à lui seul 26 minutes ; il s'agit du co-record du plus long jeu décisif de l'histoire du tennis.
 Open d'Australie 2005 (demi-finale) : perd face à Marat Safin (7-5, 4-6, 7-5, 6-7, 7-9). Un match d'anthologie en 5 sets qui voit Safin s'imposer, mettant fin à une série de 26 succès consécutifs contre des membres du top 10 établie par Federer.
 Masters de Miami 2005 (finale) : bat Rafael Nadal (2-6, 6-7, 7-6, 6-3, 6-1). Après avoir perdu les deux premiers sets et étant mené dans le troisième, Federer réussit un incroyable retournement de situation pour finalement s'imposer en 5 sets. Il s'agit de la première finale entre les deux hommes, leur premier match en 5 sets, et l'unique fois de leur rivalité ou l'un des deux s'impose après avoir été mené deux manches à rien.
 Masters 2005 (finale) : perd face à David Nalbandian (7-6, 7-6, 2-6, 1-6, 6-7). Un retournement de situation incroyable, qui verra Nalbandian remonter un handicap de 2 sets à 0 et remporter le Masters au bout de  de jeu et d'un 5° set tout à fait exceptionnel. Cette victoire de Nalbandian met également fin à la série de Federer qui restait sur 24 finales remportées consécutivement.
 Masters de Rome 2006 (finale) : perd face à Rafael Nadal (7-6, 6-7, 4-6, 6-2, 6-7). Après de multiples rebondissements, Nadal s'impose, non sans avoir sauvé deux balles de match, au terme d'un match spectaculaire de 5h05. Il s'agit du plus long match disputé par le suisse dans toute sa carrière.
 Open d'Australie 2007 (demi-finale) : bat Andy Roddick (6-4, 6-0, 6-2). Roger Federer livre un véritable récital et écœure littéralement son adversaire, le breakant 7 fois sur 7 balles de break obtenues (Roddick n'a inscrit que 29 points sur 65 joués sur son propre service). Le Suisse remporte cet Open d'Australie sans perdre le moindre set.
 Masters de Hambourg 2007 (finale) : bat Rafael Nadal (2-6, 6-2, 6-0). Après un début de match laborieux, Federer finit par s'imposer contre son grand rival. Il s'agit de la première victoire du Suisse sur terre battue face à Rafael Nadal qui restait invaincu depuis 81 rencontres sur la surface ocre.
 Wimbledon 2007 (finale) : bat Rafael Nadal (7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2). Après deux sets stratégiques, une troisième manche brutale physiquement et enfin deux sets intenses et indécis, Federer s'adjuge un cinquième titre consécutif à Wimbledon au bout du suspense, sous les yeux de Björn Borg, qui avait réussi pareil exploit de 1976 à 1980.
 Roland-Garros 2008 (finale) : perd face à Rafael Nadal (1-6, 3-6, 0-6). Lors de cette troisième finale consécutive face à Nadal, Roger Federer est impuissant et encaisse son pire résultat en finale de Grand Chelem. Il voit l'Espagnol remporter son quatrième titre consécutif sur l'ocre parisien. C'est également la première fois qu'il encaisse un 6-0 depuis 9 ans (un record).
 Wimbledon 2008 (finale) : perd face à Rafael Nadal (4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9). Il s'agit d'un des plus grands matchs de l'histoire du tennis. Après avoir sauvé 2 balles de match au tie-break du , un bras de fer s'engage dans un  sensationnel qui tournera en faveur de l'Espagnol après  d'un combat épique. Federer qualifiera plus tard ce match comme la plus lourde défaite de sa carrière.
 Masters de Cincinnati 2008 (huitième de finale) : perd face à Ivo Karlović (6-7, 6-4, 6-7). Cette défaite prématurée conjuguée aux bonnes performances de Rafael Nadal à ce tournoi, fait perdre à Roger Federer sa place de  mondial au profit de l'Espagnol. Il restait alors sur une série record de 237 consécutives sur le trône du tennis mondial.
 Open d'Australie 2009 (finale) : perd face à Rafael Nadal (5-7, 6-3, 6-7, 6-3, 2-6). Un nouveau match d'anthologie entre les deux hommes où Roger Federer manque de remporter son  en Grand Chelem et d'égaler le record de Pete Sampras. C'est la  du Suisse contre l'Espagnol en 19 rencontres et sa  contre ce même adversaire en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Roger Federer fondra en larmes lors de la remise des trophées après avoir craqué nerveusement dans le . Nadal viendra le consoler quelques instants plus tard, symbole de l'amitié qui existe entre les deux grands champions.
 Roland-Garros 2009 (1/8 de finale) : bat Tommy Haas (6-7, 5-7, 6-4, 6-0, 6-2). À 4-3 pour l'Allemand (ATP 63), dans le  Haas obtient une balle de break, mais Federer tente alors un coup droit décroisé qui rebondit pleine ligne. Ce coup sera qualifié de "tournant" du match. Le suisse alignera ensuite 9 jeux d'affilée. En début de match, Federer a remporté 24 points de suite sur son service, battant ainsi le record de Jim Courier, qui datait de 1992 à Miami, avec 22 points consécutifs.
 Roland-Garros 2009 (demi-finale) : bat Juan Martín del Potro (3-6, 7-6, 2-6, 6-1, 6-4). Federer gagne ce match de très bonne facture après avoir été mené 2 sets à 1, et atteindra sa  de Grand Chelem, record de Ivan Lendl égalé. Il atteint ainsi sa  consécutive à Roland-Garros.
 Roland-Garros 2009 (finale) : bat Robin Söderling (6-1, 7-6, 6-4). Roger Federer remporte son quatorzième titre du Grand Chelem, le seul qui manquait à son palmarès. Il égale Pete Sampras en nombre de tournois du Grand Chelem gagnés, et devient le second joueur de l'ère open après Andre Agassi à s'imposer dans tous les tournois du Grand Chelem disputés sur 4 surfaces différentes.
 Wimbledon 2009 (finale) : bat Andy Roddick (5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14). Après avoir sauvé 4 balles de 2 sets à 0 en faveur de l'américain dans le tiebreak de la deuxième manche Federer finira par l'emporter 16-14 dans la manche décisive. Ce match lui permet de battre le record de Pete Sampras avec 15 victoires en Grand Chelem. C'est la finale de Grand Chelem la plus longue de l'histoire en termes de jeux (77, dont deux décisifs) et Federer y bat son record personnel d'aces en un match (50) et le record d'aces réalisés dans une finale.
 US Open 2009 (finale) : perd face à Juan Martín del Potro (6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 2-6). Quintuple tenant du titre, Federer s'incline face au jeune Argentin dont c'est la première finale majeure au terme d'un match de plus de quatre heures. Menant pourtant 5-4, 30-0 sur son service lors du second set puis 5-4, 15-30 sur service adverse lors du quatrième, il laisse filer chacun d'eux au tie-break pour finalement lâcher prise au .
 Roland-Garros 2010 (quart de finale) : perd contre Robin Söderling (6-3, 3-6, 5-7, 4-6). Pour la première fois depuis Roland-Garros 2004, Roger Federer perd avant le dernier carré dans un tournoi du Grand Chelem après 23 demi-finales consécutives (record) dans les tournois majeurs et ce contre celui qu'il avait battue l'année précédente en finale du même tournoi. Quelques jours plus tard, la victoire de Rafael Nadal en finale contre le même Soderling lui fait perdre sa première place mondiale au profit de l'Espagnol.
 US Open 2010 (demi-finale) : perd face à Novak Djokovic (7-5, 1-6, 7-5, 2-6, 5-7). Après un tournoi jusqu'alors bien maîtrisé, Federer affronte le Serbe mais ne parvient pas à atteindre son meilleur niveau de jeu, avec notamment trop de fautes directes. Il parvient cependant à se procurer deux balles de match à 5-4 au  mais s'incline en  de jeu au terme d'un magnifique combat. Roger Federer perd alors provisoirement sa place de  mondial au classement ATP au profit de Novak Djokovic.
 Roland-Garros 2011 (demi-finale) : bat Novak Djokovic (7-6, 6-3, 3-6, 7-6), après un match d'une exceptionnelle qualité de jeu, Federer met fin à la série de 41 victoires consécutives de Djokovic. Le serbe avait pourtant servi pour un 5ème set qui se serait joué le lendemain à cause de l'obscurité avant de voire Federer revenir au score et s'imposer sur un ultime ace devenu culte.
 Roland-Garros 2011 (finale) : perd face à Rafael Nadal (5-7, 6-7, 7-5, 1-6), il s'agit de sa  en grand chelem de sa carrière, la  à Roland-Garros, dont la  contre Rafael Nadal. C'est probablement le match le plus accroché qu'il ai disputé à Paris face à l'espagnol.
 Wimbledon 2011 (quart de finale) : perd face à Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 7-6, 4-6, 4-6, 4-6). Roger Federer est éliminé en quart de finale de Wimbledon pour la seconde année consécutive, alors qu'il menait 2 sets à 0. C'est la première fois en 178 matchs en Grand Chelem qu'il perd alors qu'il mène 2 sets à 0 (la deuxième fois en carrière, il s'était déjà incliné lors d'un match de Coupe Davis face à Lleyton Hewitt en 2002 après s'être retrouvé dans la même situation). 
 US Open 2011 (demi-finale) : perd face à Novak Djokovic (7-6, 6-4, 3-6, 2-6, 5-7). Roger Federer subit le même scénario improbable que l'année précédente : alors qu'il parvient à se procurer 2 balles de match, sur son service cette fois-ci, dans le cinquième et dernier set, après avoir pourtant mené 2 manches à 0, il finit par s'incliner 7-5. Sur la première balle de match il voit Djokovic réalisé l'un des retours de service les plus fous de l'histoire du jeu. C'est la deuxième fois cette saison qu'il perd un match en Grand Chelem après avoir mené 2 sets à 0 alors que cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Le Suisse terminera l'année sans titre en Grand Chelem pour la première fois depuis 2002.
 Masters 2011 (finale) : bat Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 6-7, 6-3). Après avoir écrasé son grand rival Rafael Nadal 6-3, 6-0 en Round Robin, Roger Federer s'impose en finale et remporte ainsi son sixième Masters (record absolu), concluant en beauté une saison indoor immaculée (victoires à Bâle, Bercy et au Masters).
 Wimbledon 2012 (demi-finale) : bat Novak Djokovic (6-3, 3-6, 6-3, 6-4). Après une demi-finale perdue contre le même adversaire à Roland-Garros quelques semaines auparavant, Roger Federer prend sa revanche sur le  mondial et accède à la finale de son tournoi fétiche pour la première fois depuis 2009. Il ne s'agit pas de leur duel le plus accroché mais ce match aura marqué par ces quelques échanges spectaculaires entre les deux hommes.
 Wimbledon 2012 (finale) : bat Andy Murray (4-6, 7-5, 6-3, 6-4). Contre un Andy Murray très coriace, Roger Federer livre une prestation offensive de très haute volée pour remporter son  Wimbledon (record égalé), son  du Grand Chelem, le premier depuis plus de 2 ans. Cerise sur le gâteau, cette victoire lui permet de reconquérir la première place mondiale aux dépens de Novak Djokovic et de battre ainsi le record de présence en tête du classement ATP détenu jusqu'alors par Pete Sampras avec 286 semaines.
 Jeux olympiques d'été de 2012 (demi-finale) : bat Juan Martín del Potro (3-6, 7-6, 19-17). Dans un match épique plein de suspens et d'émotion, Roger Federer se qualifie pour sa première finale olympique en battant l'Argentin en 4h26, remportant ainsi le plus long match en deux sets gagnants de l'histoire.
 Wimbledon 2013 () : perd face à Serhiy Stakhovsky (7-6, 6-7, 5-7, 6-7) : Alors tenant du titre, Federer s'incline dès le  contre l'Ukrainien alors  mondial, mettant ainsi un terme à sa série de 36 quarts de finale consécutifs en Grand Chelem (record). Cette défaite le fait sortir du top 4 mondial pour la première fois depuis sa première victoire à Wimbledon 10 ans plus tôt. 
 US Open 2013 (1/8 de finale) : perd face à Tommy Robredo (6-7, 3-6, 4-6) : Passé  mondial, légèrement diminué par des douleurs au dos, Roger Federer passe complètement à côté de son match face à un joueur contre qui il n'avait jamais perdu en 10 confrontations. Cela met un terme à une très mauvaise saison et beaucoup pensent que l'on ne reverra plus le Suisse à son meilleur niveau.
 Wimbledon 2014 (finale) : perd face à Novak Djokovic (7-6, 4-6, 6-7, 7-5, 4-6) : Federer participe à sa première finale de Grand Chelem depuis 2 ans, contre Novak Djokovic qu'il avait battu ici même en 2012. Les deux joueurs vont produire leur meilleur tennis tout au long d'un match de près de 4h. Mené 5-2 dans le quatrième set, et devant sauver une balle de match (d'un ace) à 5-4, Federer semble bien parti pour l'emporter à l'entame de la  après avoir renversé la situation. Mais Djokovic réussit à tenir sur son service et profite d'un mauvais ultime jeu de service du Suisse à 5-4 pour l'emporter.
 Masters de Shanghai 2014 (demi-finale) : bat Novak Djokovic (6-4, 6-4) : pour leur  de l'année, Federer semble avoir retrouvé son meilleur niveau et réalise un match parfait. Novak déclare à l'issue de la rencontre "c’est certainement l’un des meilleurs matchs qu’il ait joué contre moi, ça ne fait aucun doute". Il remporte le tournoi et récupère la  mondiale perdue un an et demi plus tôt, après être descendu jusqu'à la  mondiale à l'issue de l'Open d'Australie.
 Coupe Davis 2014 (finale) : bat Richard Gasquet (6-4, 6-2, 6-2). Malgré une blessure au dos la semaine précédente et une entrée en matière très timide face à Gaël Monfils, Roger Federer livre une prestation très solide et apporte le point décisif à l'équipe de Suisse, remportant ainsi un des rares trophées manquant à son immense palmarès.
 US Open 2015 (finale) : perd face à Novak Djokovic (4-6, 7-5, 4-6, 4-6) : Alors qu'il avait battu le Serbe trois semaines plus tôt en deux sets à Cincinnati et qu'il n'a pas perdu un set de la quinzaine, Roger s'incline contre Novak Djokovic au terme d'une rencontre d'une qualité de tennis souvent grandiose. Une mauvaise gestion des points importants (il n'aura converti que 4 balles de break sur 23) est une des raisons principales de cette défaite face à un Djokovic qui livre alors l'une des plus belles saisons de sa carrière, si ce n'est la belle. C'est la première fois depuis 2010 que Roger Federer parvient à enchaîner deux finales de Grand Chelem consécutives.
 Open d'Australie 2017 (1/8 de finale) : bat Kei Nishikori (6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3). Retour plus que convaincant après une absence de plus de 5 mois et après s'être défait du  joueur mondial Tomáš Berdych au  tour, il passe l'obstacle Nishikori, tête de série 5, au bout de plus de 3 heures de jeu acharnées
 Open d'Australie 2017 (finale) : bat Rafael Nadal (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3).  duel contre son plus grand rival et  en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Federer réussit à imposer son jeu offensif, notamment côté revers, et vaincre lors d'un magnifique match de 3 heures 37 son adversaire. Il remporte ainsi son  Open d'Australie, son  du Grand Chelem, le premier depuis plus de 4 ans et demi, lui permettant de revenir dans le top 10 au classement ATP. Il s'agit du tournoi le plus mémorable de sa carrière (victoire face à 4 Top 10, dont 3 en 5 sets, après 6 mois d'absence et à bientôt 36 ans).
 Masters d'Indian Wells 2017 (finale) : bat Stanislas Wawrinka (6-4, 7-5). Remportant son  Masters 1000,  titre en carrière et devenant le plus vieux vainqueur dans cette catégorie (à 35 ans et 7 mois), détrônant Andre Agassi (34 ans et 3 mois à Cincinnati, en 2004).
 Masters de Miami 2017 (demi-finale) : bat Nick Kyrgios (7-6(9) 6-7(9) 7-6(5)). Lors d'une rencontre absolument épique, tant par son scénario lors des trois tiebreaks, ses rebondissements, sa qualité de jeu mais encore son ambiance électrique, Roger Federer s'impose face au jeune mais talentueux joueur australien et rejoint ainsi Rafael Nadal en finale (victoire du Suisse 6-3 6-4).
 Wimbledon 2017 (finale) : bat Marin Čilić (6-3, 6-1, 6-4). Federer remporte ainsi son  Wimbledon (record) sans perdre un set, ce que seul Björn Borg avait réussi à faire avant lui dans l'ère open. Il est alors le seul joueur de l'histoire à remporter deux Grands Chelems différents (Open d'Australie 2007 et donc Wimbledon 2017) sans concéder le moindre set.
 Open d'Australie 2018 (finale) : bat Marin Čilić (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1). Au terme du match le plus accroché de sa quinzaine, Federer remporte son  Open d'Australie (record de Novak Djokovic et Roy Emerson égalé) et un  titre du Grand Chelem. Nombre symbolique qu'il est le premier homme à atteindre. Tenant du titre, c'est la première fois qu'il remporte un même tournoi du Grand Chelem deux années de suite depuis l'enchaînement US Open 2007 et 2008.
 Rolex Paris Masters 2018 (demi-finale) : perd face à Novak Djokovic (6-7, 7-5, 6-7). Dans un match extrêmement indécis qui dure 3 h 03 (la plus longue rencontre en format 2 sets gagnants entre les deux joueurs), Djokovic obtient 12 balles de break sans jamais en convertir aucune. Malgré tout, il parvient à conclure le match sur un tie-break lâché trop tôt par Federer. L'un des meilleurs matches entre les deux rivaux en termes d'intensité, de qualité de jeu et de suspense.
 Masters de Miami 2019 (finale) : bat John Isner (6-1, 6-4). Remporte son  Masters 1000,  titre en carrière, il bat du même coup son propre record du plus vieux vainqueur dans cette catégorie (à 37 ans et 7 mois).
 Wimbledon 2019 (demi-finale) : bat Rafael Nadal (7-6, 1-6, 6-3, 6-4).  duel contre son plus grand rival. C'est la première fois depuis la finale mythique de l'édition 2008 que les deux joueurs s'affrontent sur cette surface. Federer s'impose dans un duel de haute volée pour se qualifier pour sa  finale à Wimbledon, la  en Grand Chelem. Il s'agissait alors de leur ultime récital.
 Wimbledon 2019 (finale) : perd contre Novak Djokovic (6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 12-13) numéro 1 mondial et tenant du titre lors d'une finale record de 4h57 terminée au tie-break du dernier set à 12 jeux partout alors qu'il avait obtenu deux balles de match sur son service à 9-7. Il s'agit de sa dernière finale en Grand Chelem (sa 31ème) et de l'un des plus grands matches de tous les temps.

Notes et références

Notes

Références 
 Références aux instances officielles (ATP, ITF et Coupe Davis) pour les récapitulatifs de carrière et outils statistiques

Les instances officielles mettent à jour les données tous les lundis.
 Références à l'ATP pour les confrontations entre joueurs et résumés de match

L'ATP met à jour les données tous les lundis.
 Références à la base de données tennistiques UltimateTennisStatistics

Attention : la base de données comporte de rares erreurs : les rencontres disputées en Laver Cup ne sont pas comptabilisées et la plupart de celles jouées en Coupe Davis sont enregistrées comme ayant été jouées en extérieur. La base de données est mise à jour tous les lundis.
 Autres références

 Classements des gains en tournois en fin de saison

Voir aussi

Articles connexes 

 Records personnels de Roger Federer
 Carrière de Roger Federer
 Rivalité Federer-Djokovic
 Rivalité Federer-Nadal

 Big Four
 Joueurs de tennis numéros 1 mondiaux
 Vainqueurs en Grand Chelem (en simple)
 Records du tennis

Liens externes 
 Instances officielles
  Site officiel de l'ATP
  Site officiel de l'ITF
  Site officiel de la Coupe Davis

 Roger Federer
  Site officiel de Roger Federer

Navigation 

Palmarès
Palmarès d'un joueur de tennis